Fiessesi – abitanti di Fiesse
Fiessesi – abitanti di Fiesso Umbertiano
Fiessesi – abitanti di Fiesso d'Artico